Ле-Фёй (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22059.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 100 км западнее Ренна, в 15 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной и южной границ коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 439 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 872 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 667 были экономически активными, 205 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 667 активных работали 636 человек (331 мужчина и 305 женщин), безработных было 31 (12 мужчин и 19 женщин). Среди 205 неактивных 91 человек были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 58 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Робьен (XVIII век). Исторический памятник с 1946 года
 Руины замка Кренан (XV век). Исторический памятник с 1969 года
 Усадьба Ноэ-Сеш (XV век). Исторический памятник с 1936 года
 Усадьба Гермен (XV век). Исторический памятник с 1964 года

Города-побратимы 
  Кули (Ирландия, с 1986)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор